Little Sandy River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Little Sandy River (Big Sandy River), Nebenfluss des Big Sandy River in Wyoming 
 Little Sandy River (Bull Run River), Nebenfluss des Bull Run River in Oregon 
 Little Sandy River (Ohio River), Nebenfluss des Ohio River in Kentucky 
 Little Sandy River (Sandy River), Nebenfluss des Sandy River in South Carolina